Gabriel Fernández peut désigner : 
 Gabriel Fernández (1976-), un joueur argentin de basket-ball ;
 Gabriel Fernández (1983-), un footballeur espagnol ;
 Gabriel Fernández (1994-), un footballeur uruguayen.